A A-League 2014-15 foi a décima edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve início em agosto de 2014 e término em março de 2015.

Com a participação de dez equipes. O Melbourne Victory sagrou-se tricampeão.

Equipes 2014-15

Classificação final 
 Atualizado em 26 de abril de 2015.

Artilheiros 
Fonte: ultimatealeague

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2014 no futebol
2015 no futebol
2014 na Austrália
2015 na Austrália